Катки́ — многозначное слово, может означать:
 Катки — множественное число от слова «като́к».
 Катки — старинный конный пассажирский экипаж, то же, что «линейка».